Парламентские выборы в Испании в 2019 году состоялись в воскресенье, 28 апреля, и стали тринадцатыми, проведёнными в соответствии с испанской Конституцией 1978 года. Избрано 350 членов Конгресса депутатов, а также 208 из 260 сенаторов.

После выборов 2016 года Народная партия сформировала коалиционное правительство меньшинства при поддержке Гражданской партии и Канарской коалиции и нейтралитете социалистов, воздержавшейся от поддержки Мариано Рахоя после того как  привёл к отставке лидера партии Педро Санчеса. Конституционный кризис по каталонской проблеме, результаты каталонских выборов, проведённых после этого, коррупционные скандалы и массовые протесты пенсионеров, требовавших повышения пенсий, привели к снижению общественной поддержке правительства Народной партии и избирательному кризису в правящей партии. В июне 2018 года социалисты во главе с Санчесом, вновь избранным лидером партии, добились отставки правительство Рахоя, после того как  установил, что Народная партия извлекла выгоду из незаконной схемы откатов по контрактам  и подтвердил факт незаконного финансирования партии с 1989 года. В результате Рахой подал в отставку с поста лидера Народной партии и его заменил 37-летний Пабло Касадо.

Новое правительство меньшинства возглавил Педро Санчес при поддержке партий, которые голосовали за недоверие кабинету Рахоя.  в 2018 году, которые закончились первым в истории поражением социалистов, привели к сильному росту крайне правой партии Vox. После того, как 13 февраля 2019 года Конгресс депутатов отклонил правительственный проект бюджет, несогласные с ним Республиканские левые Каталонии и  отказались поддерживать правительство социалистов. После этого было объявлено, что премьер-министр Санчес назначит досрочные выборы на апрель, а конкретная дата будет объявлена ​​после заседания Совета министров 15 февраля.

4 марта король по представлению главы правительства Санчеса подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Досрочные выборы были назначены на 28 апреля, сразу после Страстной недели и Пасхи, всего за месяц до «супервоскресенья», дня когда одновременно пройдут местные, региональные и европейские выборы, назначенные на 26 мая.

Избирательная система 
Генеральные кортесы Испании представляют собой двухпалатный парламент, нижняя палата которого, Конгресс депутатов, обладает большей законодательной властью, чем верхняя палата, Сенат. Именно Конгресс утверждает или отправляет в отставку Председателя правительства, а также абсолютным большинством голосов может аннулировать вето Сената. Тем не менее, Сенат имеет некоторые исключительные функции, хотя их количество ограничено — так именно верхняя палата принимает конституционные поправки — которые не подлежат отмене Конгрессом. Голосование за депутатов Генеральных кортесов основано на всеобщем избирательном праве с участием всех граждан Испании старше восемнадцати лет. Испанцы, проживающие за границей, должны подать заявку на участие в голосовании, прежде чем им будет разрешено голосовать.

348 мест в Конгрессе депутатов распределены между 50 многомандатными избирательными округами, каждый из которых соответствует одной из 50 испанских провинций, ещё два места были предназначены для автономных городов Сеуты и Мелильи. Каждая провинция имеет два места в Конгрессе, остальные 248 мест распределяются среди провинций пропорционально их населению. Места в многомандатных округах распределяются между участниками выборов, партиями и коалициями, по методу Д’Ондта, с использованием закрытых списков и пропорционального представительства. В каждом из многомандатных округов к распределению мандатов допускаются только списки сумевшие преодолеть порог в 3 % от действительных голосов, которые включают и пустые бюллетени. Депутаты от Сеуты и Мелильи избираются как в обычном одномандатном округе.

Согласно Конституции, Сенат является палатой территориального представительства. 208 человек в Сенате избираются от 58 округов на основе всеобщего избирательного права, свободным, равным, прямым и тайным голосованием, с использованием  с частичным блоком голосования. Каждая из 47 провинций на полуострове представляет собой отдельный округ, который имеет четыре места в Сенате. Островные провинции, Балеарские и Канарские острова, разделены на девять округов. Три больших округа, Мальорка, Гран-Канария и Тенерифе, получили по три места в Сенате, малые округа, Менорка, Ивиса—Форментера, Фуэртевентура, Гомера—Иерро, Лансароте и Пальма — по одному. Отдельными округами являются Сеута и Мелилья, избирающие по два сенатора. Вместо того, чтобы голосовать за партии, избиратели отдают голоса за отдельных кандидатов. В четырёхмандатных округах избиратели могут проголосовать не более чем за три кандидата, в трёх- и двухмандатных за двух кандидатов, в одномандатных округах за одного кандидата. Кроме того, каждое из автономных сообществ могли избрать по крайней мере одного сенатора и имели право на одно дополнительное место на каждый миллион жителей. В дополнение к 208 сенаторам, которые избираются напрямую, законодательные органы автономных сообществ могут назначить не менее одного сенатора, кроме того каждое из сообществ имеет право на одного дополнительного сенатора на каждый миллион жителей. В результате в общей сложности получается 266 сенаторов.

Закон о выборах устанавливает, что списки кандидатов могут представлять партии, федерации, коалиции и группы избирателей. Однако партии, федерации или коалиции, которые не получили мест ни в одной из палат парламента на предыдущих выборах, должны представить в свою поддержку подписи не менее 0,1 % избирателей округа, в то время как группы избирателей должны представить подписи не менее 1 % избирателей. Избиратели не могут подписать более одного списка кандидатов. Партии и федерации, которые намереваются присоединиться к коалиции для совместного участия в выборах, должны проинформировать соответствующую избирательную комиссию в течение десяти дней после созыва.

На выборах 2019 года было расширено представительство в Конгрессе Мадрида и Барселоны, в ущерб Валенсии и Астурии. Распределение и количество депутатов на выборах 2019 года были определены следующим образом:

Предыстория

Партии и альянсы

Предвыборная кампания

Опросы 
В таблице ниже приведены результаты предвыборных опросов общественного мнения и прогнозируемое количество мандатов в обратном хронологическом порядке, показывая самые последние первыми. Отклонения, как правило, исключаются из процентных долей участия в голосовании, в то время как вопросная формулировка и обращение с ответами «не знаю», а также те, которые не намерены голосовать, могут варьироваться в зависимости от избирательных организаций. Когда возможно, прогнозы отображаются ниже значений меньшим шрифтом. Указаны даты проведения опроса, а не дата публикации. Если такая дата неизвестна, указана дата публикации. Самый высокий процент в каждом опросе отображается жирным шрифтом и выделен цветом ведущего участника. Колонка справа показывает разницу между двумя ведущими партиями в процентных пунктах. Если конкретный опрос не показывает данные для какой-либо из партий, ячейки этой партии, соответствующая данному опросу показана пустой. Светло-зелёным цветом выделены экзит-поллы, светло-розовым — опрос, проведённый после даты официального запрета публикации итогов опросов общественного мнения, светло-жёлтым — многосценарные прогнозы.

Результаты

Конгресс

Сенат

После выборов

Примечания

Ссылки 

Парламентские выборы в Испании
2019 год в Испании
Испания
События 28 апреля
Апрель 2019 года